Хатанзе́йский — ненецкая фамилия, образованная в XIX веке при крещении ненцев, происходит от ненецкого «Хэтанзи» (сказитель, рассказчик). Известные носители:

 Хатанзейский, Андрей Гурьевич (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Хатанзейский, Аркадий Петрович (1927—1998) — хозяйственный руководитель и общественный деятель, депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР в 1970—1974 гг.
 Хатанзейский, Григорий Васильевич (1889—1919) — революционер.
 Хатанзейский, Пётр Мокеевич (1910—1985) — советский государственный деятель. Председатель Окрисполкома Ненецкого национального округа (1950—1961).

Примечания